Безбилетник:

 Безбилетник — пассажир, уклоняющийся от уплаты своего проезда (безбилетный пассажир).
 «Безбилетник» — короткометражный фильм, который в 1994 году был удостоен премии «Оскар».

См. также 
 Безбилетная пассажирка